Аристи́д () — древнегреческое имя:

 Аристид Справедливый (540 до н. э. — 467) — афинский государственный деятель.
 Аристид Младший (Аристид Фиванский; около 300 до н. э.) — греческий живописец.
 Аристид Милетский (II—I вв. до н. э.) — греческий писатель, автор скабрёзных «милетских рассказов».
 Элий Аристид (117—181) — греческий оратор, друг Марка Аврелия. Сохранились 55 речей и 2 трактата о риторике.
 Аристид Афинский (II в. н. э.) — христианский святой, называемый философом, автор апологии «О почитании Бога Всемогущего».
 Аристид Квинтилиан (III—IV вв. н. э.) — греческий учёный, автор трактата о музыке.

См. также 
 Аристид, Жан-Бертран (род. 1953) — президент Гаити.